Der Geneva Challenger 1998 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. August 1998 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  der Geneva Open
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1998
Tennisturnier in Genf